Bitrate, de bitsnelheid, uitgedrukt in bits per seconde
 Beelden per seconde, de beeldfrequentie in de film- en videotechniek
 Basis Politie Systeem dat tot 2009 in verschillende regio's werd gebruikt